Алайыэ:

 Алайыэ — деревня на обоих берегах в устье речки Алайыги (эст. Alajõgi), впадающей в Чудское озеро.
 Алайыэ — волость уезда Ида-Вирумаа в Эстонии.